Pellegrini je příjmení italského původu s těmito nositeli:

 Carlos Pellegrini (1846–1906) – argentinský prezident
 Federica Pellegriniová (* 1988), italská plavkyně
 Giovanni Antonio Pellegrini (1675–1741), italský malíř
 Ines Pellegriniová (* 1954), italská herečka
 Lorenzo Pellegrini (* 1996), italský fotbalista
 Manuel Pellegrini (* 1953), chilský fotbalista a trenér
 Peter Pellegrini (* 1975), slovenský politik

Podobná příjmení 
 Pellegrino

Italská příjmení